Con il termine dinamite si indica l'esplosivo brevettato da Alfred Nobel nel 1867. Il termine può anche voler indicare:

 Roberto Dinamite – ex-calciatore e politico brasiliano
 Dinamite – rapper italiano
 Dinamite – album di Babaman del 2008
 Dinamite (Dynamite) – film del 1929 di Cecil B. DeMille

Pagine correlate 
Dynamite